

Codici 
 tpo – codice ISO 639-3 della lingua tai pao

Medicina 
 TPO – ormone prodotto dal fegato per la produzione di piastrine
 Ioduro perossidasi o tireoperossidasi

Trasporti 
 tpo – Treni per ora, frequenza di passaggio treni per tratte ferroviarie